Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2015 de l'US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Kei Nishikori, finaliste de l'édition précédente, est battu dès le premier tour par Benoît Paire.

 Rafael Nadal, vainqueur du tournoi en 2010 et 2013 est éliminé au troisième tour par Fabio Fognini dans un match où il menait 6-3, 6-4, 3-1. Alors que le match semblait presque conclu, Fognini retourne la situation et gagne par 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

 David Ferrer, numéro 7 mondial, est éliminé dès le troisième tour par Jérémy Chardy.

 Le numéro 3 mondial et ancien vainqueur du tournoi en 2012 Andy Murray est éliminé en 1/8 de finale par le  mondial Kevin Anderson sur le score de 7-6, 6-3, 6-7, 7-60.

 Roger Federer s'incline en finale contre Novak Djokovic, ce qui constitue sa troisième défaite consécutive contre le Serbe en Grand Chelem, les trois ayant eu lieu en finale (Wimbledon 2014, Wimbledon 2015, US Open 2015). Le Suisse n'a plus remporté de Grand Chelem depuis 3 ans.

 En remportant l'US Open, Novak Djokovic réalise le second Petit Chelem de sa carrière après 2011 grâce à ses succès à l'Open d'Australie et Wimbledon.

 Grâce à sa victoire, Novak Djokovic totalise  points ATP, il bat ainsi le record absolu de points et réalise aussi le plus grand écart jamais obtenu entre le 1 et le 2.

Novak Djokovic a atteint la finale de tous les Grands Chelems et Masters 1000 auxquels il a participé cette année, fait également inédit dans l'histoire du tennis. Il n'a perdu que la finale de Roland-Garros contre Wawrinka, du Masters de Montréal contre Murray et de Cincinnati contre Federer. Il a gagné toutes les autres finales de ces catégories de tournoi.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2015
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en août 2015
Tennis en septembre 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Sport à New York en 2015